Лавренюк — українське прізвище.

 Лавренюк Венедикт Антонович (* 1933 — † 2006) — український краєзнавець і музеєзнавець, багаторічний директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею
 Лавренюк Віктор Володимирович — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Лавренюк Леонід Федорович (* 1925 — † 1945) — Герой Радянського Союзу
 Лавренюк Максим Олександрович (* 1986) — український футболіст, воротар клубу «Ворскла» (Полтава)
 Лавренюк Сергій Віталійович — український кіно-, теле- і театральний продюсер, бізнесмен.
 Лавренюк Сергій Павлович (* 1946 — † 2008) — український математик, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка
 Лавренюк Ярослав Васильович (* 1975) — український вчений, доктор фізико-математичних наук                                                                                                            
                                                                                                                                                            
 Лавренюк Юрій Федорович (* 1980, Дермань) — український правник, управлінець,заступник міністра інфраструктури України ( 2016-2019 рр.)

українські прізвища